Englöd ist der Ortsname von

 Englöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Englöd (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern